Bent (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland)
 het Pijpenstrootje, een plant uit de grassenfamilie
 Bent (band), een Britse band
 Bent (toneel), een toneelstuk van Martin Sherman uit 1979
 Bent (1997), een op het toneelstuk gebaseerde Britse film uit 1997, geregisseerd door Sean Mathias
 Bent (televisieserie), een Amerikaanse miniserie uit 2012
 Darren Bent (1984), een Engels profvoetballer
 Bent (2018), een Amerikaanse misdaadfilm